Edmore può riferirsi a due località degli Stati Uniti:

 Edmore (Dakota del Nord)
 Edmore (Michigan)